Toponímia:
 Munro (Buenos Aires), barri de Buenos Aires
 Munro Township, ciutat del comtat de Cheboygan, a Michigan (Estats Units d'Amèrica)
 Munros, muntanyes escoceses d'una alçada superior a 914,4 m (3.000 peus)
 Biografies:
 Alice Munro (Wingham, Ontàrio, 1931), escriptora de relats curts en anglès Premi Nobel de Literatura el 2013
 Hector Hugh Munro (Akyab, Birmània, 1870 - Beaumont-Hamel, França, 1916), novel·lista i dramaturg britànic
 William Munro (Druids Stoke, 1818 - Monty's Court, 1880), botànic i militar anglès, conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Munro
 Art
 Munro (curtmetratge), guanyador de l'Oscar al millor curtmetratge d'animació de 1960.